Василю́к — українське прізвище.

Відомі носії:
 Василюк В'ячеслав Якович (*1972) — український актор і телеведучий.
 Василюк Михайло Деонисійович (1942—1991) — бандурист.
 Василюк Михайло Дмитрович (1936—2013) — український вчений, хірург, доктор медичних наук, професор.
 Василюк Олександр Анатолійович (1984—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Василюк Олександр Вікторович  — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Василюк Олексій Володимирович (*1983) — український еколог, природоохоронний і громадський діяч.
 Василюк Ольга Павлівна (*1984) — українська співачка, композитор, автор пісень.
 Василюк Світлана Михайлівна (* 1958) — директор департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, відмінник освіти України.
 Василюк Сергій Юрійович (*1983) — фронтмен і засновник гурту Тінь Сонця, громадський та політичний діяч.
Українські прізвища